Andretti Formula E es el equipo estadounidense de Fórmula E propiedad de Andretti Autosport, que debutó en la temporada inaugural del campeonato. 

El equipo Andretti, entonces sin apoyo de BMW, ingresó en la temporada inaugural, en 2014, y debutó con un podio de Franck Montagny. Esa misma temporada, Jean-Éric Vergne y Scott Speed también sumaron podios para el equipo, que terminó 6.° en el campeonato. Al año siguiente contrataron a Robin Frijns y Simona de Silvestro, pero con un solo podio decayeron al séptimo puesto.

En 2016-17, el equipo llamó a António Félix da Costa, pero en esa temporada y en la siguiente, el rendimiento decayó hasta quedar décimos en el Campeonato de Equipos 2017-18.

Para 2018-19, BMW i, sección de automóviles enchufables de BMW, ingresó al equipo como gestionarlo. De esta manera, el renombrado equipo ganó la primera carrera de la temporada con Félix Da Costa. Aunque no repitieron más triunfos, BMW i Andretti logró mejores resultados que en años anteriores, finalizando quintos en el campeonato.

Para el año 2021-22 BMW i abandonó la propiedad del equipo y su parte en el nombre, pero suministrará el tren motriz del equipo 

Durante el inicio del Formula E Gen3, se anunció su asociación con Porsche

Resultados

Fórmula E 

 
 * Temporada en progreso.

Véase también 
 Andretti Autosport

Referencias

Enlaces externos 

Equipos de automovilismo de Estados Unidos
Equipos de Fórmula E
BMW i